Vesele puede referirse a:

Vyshneve, localidad del Raión de Kotovsk en el óblast de Odesa (Ucrania); o
Vyshneve, localidad del Raión de Tatarbunary en el óblast de Odesa (Ucrania).